Georges Bonnefoy-Sibour (1849-1918) – politico francese
 Jacques Bonnefoy-Sibour (1821-1876) – politico francese